Rogério Corrêa pode ser o nome de:

Rogério Corrêa de Oliveira, futebolista brasileiro
Rogério de Albuquerque Corrêa, futebolista brasileiro
Rogério Corrêa (jornalista), jornalista brasileiro
Rogério Correia de Moura Baptista, político brasileiro
Desambiguação